Kate Cameron, cantante inglese
Kate Cameron, attrice statunitense
Kate Cameron, giornalista e critica cinematografica statunitense, lavorava al New York Daily News